Герд может означать:

Фамилия 
 Герд, Александр Сергеевич (1936—2016) — российский лингвист, лексикограф.
 Герд, Александр Яковлевич (1841—1888) — российский учитель-методист, директор детской колонии и автор учебников по естествоведению.
 Герд, Владимир Александрович (1870—1926) — российский учитель-методист, профессор.
 Герд, Сергей Владимирович (1897—1961) — советский зоолог.
 Герд, Яков Иванович (1799—1875) — педагог, основатель российской династии учёных с фамилией Герд<.
 Кузебай Герд (настоящее имя — Кузьма Павлович Чайников; 1898—1937) — удмуртский писатель, переводчик и драматург.

См. также 
 Герд (Герда) — в германской мифологии принцесса из рода подземных великанов, ставшая невестой бога Фрейра.
 Герда